Luis Gatica puede referirse a:

 Lucho Gatica (1928-2018), cantante y bolerista chileno.
 Luis Gatica (1961-), actor mexicano, hijo del anterior.